Termenul „Fierbere” se poate referi la:

 Fierbere - fenomen fizic de vaporizare
 Fierbere - procedeu de tratare termică, sterilizare
 Aspectul unui proces de fermentare
 Frământare, agitație în cursul unei activități umane.

Bibliografie 
 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, 1998